Adolphe Torgue (1914-1943), résistant et maître d'œuvre français
 Henry Torgue, compositeur français

Géographie 
Torgue rivière du Lot-et-Garonne, sous-affluent de la Garonne.